Yulu bezeichnet:

 Yulu (Volk), ein Volk in Zentralafrika
 Yulu (Sprache), eine nilosaharanische Sprache
 Yulu (Huize) (雨碌乡), Gemeinde im Kreis Huize in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yulu (Nanhua) (雨露白族乡), Nationalitätengemeinde der Bai im Kreis Nanhua in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yulu (Qiaonan) (雨露社区), Einwohnergemeinschaft in der Großgemeinde Qiaonan in der chinesischen Provinz Shaanxi